Соучастие:

 Соучастник преступления
 Соучастник — криминальный триллер 2004 года режиссёра Майкла Манна

См. также 
 Соучастники